

Пісковка — селище міського типу, Омутнінський район, Кіровська область
 Пісковка — село, Жирновський район, Волгоградська область

Див. також 
 Пісківка